
Dal gallo-romanzo baccinu(m), termine che indicava un "vaso di legno", di cui ha conservato l'idea di uno spazio concavo:
 Bacino – recipiente di forma rotonda e concava

Medicina 
 Bacino – in anatomia, la regione del corpo che forma la parte inferiore del tronco

Geografia e geologia 
Denominazione generica di conche o depressioni:
Bacino oceanico – estesa area permanentemente sommersa da acque di un oceano o di un mare; per estensione gli stati che confinano con esso (es. Bacino del Mediterraneo)
Bacino collettore – (o bacino glaciale) parte alta di un ghiacciaio, zona di accumulo
Bacino lacustre – letto di un lago

Bacino idrografico – depressione naturale che raccoglie le acque facendole confluire verso un'unica zona centrale
Bacino idrogeologico – se considera anche le infiltrazioni e scorrimenti nel sottosuolo
Bacino imbrifero – raccoglie anche le acque piovane
Bacino endoreico – (o Bacino chiuso) è un bacino imbrifero che non possiede sbocchi (emissari) verso il mare

Bacino sedimentario – area occupata da un riempimento sedimentario
Bacino strutturale – depressione geologica di grandi dimensioni
Bacino minerario – giacimento minerario esteso

Astronomia 
Bacino – sinonimo di cratere

Idraulica
 Bacino artificiale – (o Lago artificiale) risultato del blocco di un corso d'acqua ad opera di strutture artificiali
  Bacino di carenaggio – spazio riparato in un porto nel quale le navi possono attraccare in sicurezza
Bacino di navigazione – (o Conca di navigazione) parte di un canale navigabile, racchiusa tra due chiuse
 Bacino di decantazione – grande vasca in cui decantare i liquidi a scopo industriale o agricolo
 Bacino di espansione – bacino utilizzato per ridurre la portata di un fiume
Bacino – parte di una fontana dove si raccoglie l'acqua prima di defluire
Bacino – struttura artificiale volta a contenere masse d'acqua